

Actuele wapens van Limburg 
  Het Wapen van Limburg (België) na 1996 (toevoeging Wapen van Loon);
  Het Wapen van Limburg (Nederland).

Historische wapens van Limburg 
 Het Wapen van Limburg (Hertogdom) 1082 — 1795 (Wapen der Hertogen van Limburg);
 Het Wapen van Limburg voor 1996 (België) voor 1996 (exclusief Wapen van Loon);